127 може означати:

 127 (число) — натуральне число між 126 та 128.
 127 рік до нашої ери.
 127 рік — невисокосний рік григоріанського календаря.